Marcelo Penteado Coelho (São Paulo, 1959) é um cientista social e jornalista brasileiro.

Biografia 
Marcelo se formou em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e iniciou sua trajetória no jornal como editorialista. Publicou os romances Noturno (1992) e Jantando com Melvin (1998) e traduziu obras de Voltaire e Paul Valéry, entre outros, além de escrever livros infantis. Desde 1994 leciona jornalismo cultural na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo.

Jornalistas do Brasil